Чемпионат мира по фигурному катанию 2017 года состоялся в Хельсинки (Финляндии) с 28 марта по 2 апреля 2017 года. Были разыграны медали в мужском, женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду.

Место проведения чемпионата 
Решение о проведении чемпионата в Финляндии было принято Международным союзом конькобежцев (ISU) 14 июня 2014 года. Чемпионат состоялся в столице страны Хельсинки, на льду Хартвалл Арена.

На проведение чемпионата также претендовала Россия: в апреле 2014 года Александр Горшков, президент Федерации фигурного катания России, сообщил, что возглавляемая им организация подала заявку на проведение чемпионата мира-2017 в Сочи.

Состав участников 
К соревнованиям допускаются фигуристы из стран, входящих в ISU, родившиеся до 1 июля 2001 года.

По итогам чемпионата 2016 года каждая страна была вправе выставить в каждой дисциплине от 1 до 3 участников (пар).

Представительство по странам 
Более одного участника могли представить следующие национальные федерации:

Минимальная техническая оценка 
Национальные федерации (ассоциации) выбирали участников на основании собственных критериев, но заявленные участники должны были достичь минимальной технической оценки элементов на международных соревнованиях, проводимых до чемпионата мира.

Фигуристы, пропустившие чемпионат 
В начале марта китайская федерация заменила одиночницу Чжао Цзыцюань на Ли Сяннин. За две недели до старта снялась словацкая танцевальная пара Луция Мысливечкова / Лукаш Цолли из-за травмы плеча у партнёрши. За полторы недели до соревнований из-за травмы снялся итальянский одиночник Иван Ригини, его заменил Маттео Риццо и южнокорейская спортивная пара Чи Мин Чжи / Темистоклес Лефтерис. За неделю до начала соревнований, не сумев восстановиться от травмы, снялась с чемпионата японская одиночница Сатоко Мияхара, её заменила Рика Хонго. За полнедели до старта заявили о снятии нидерландская одиночница Ники Ворис и из-за травмы плеча китайский одиночник Янь Хань.

Медальный зачёт

Результаты

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду

Квалификация на XXIII зимние Олимпийские игры 

Данный чемпионат является первым этапом квалификации фигуристов на XXIII зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхан (Республика Корея). Эти соревнования состоятся в середине февраля следующего года.В рамках чемпионата разыгрывались 24 квоты в одиночном катании, 19 у танцев и 16 спортивных пар. Список стран с количеством квот, квалифицировавшихся на Игры.

 Спортивная пара из США заняла итоговое 10 место, получив право выставить двух представителей на следующем ЧМ-2018, однако поскольку на текущем чемпионате разыгрывалось 16 мест, а США заняли 16-17 слоты, то на Игры поедет одна пара.

Квалификация на следующий чемпионат 
Данный чемпионат является квалификационым фигуристов на следующий мировой чемпионат, следующие страны получили право заявить более одного спортсмена (пары) в следующих дисциплинах:

Примечания

Ссылки 
 
 Чемпионат мира по фигурному катанию 2017 на сайте ISU
 Результаты

Фигурное катание в сезоне 2016/2017
Международные соревнования по фигурному катанию в Финляндии
Март 2017 года
Апрель 2017 года
Международные спортивные соревнования в Хельсинки